Le  championnat d'Europe de volley-ball masculin des moins de 21 ans (Juniors) s'est déroulé à Poznań (Pologne).

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A 

|valign="top" |

|}
|}

Poule B 

|valign="top" |

|}
|}

Tour final

Classement 9-12

Classement 5-8

Classement 1-4

Classement final 

1992
Volley-ball 1992
Europe masculin moins 21
Compétition de volley-ball en Pologne
Sport en Pologne en 1992